Toponímia:
 Dexter (Geòrgia)
 Dexter (Iowa)
 Dexter (Kansas)
 Dexter (Maine)
 Dexter (Minnesota)
 Dexter (Missouri)
 Dexter (Nou Mèxic)
 Dexter (Nova York)
 Dexter City, localitat estatunidenca a l'estat d'Ohio
 Biografies:
 Dexter Gordon (1923 - 1990), saxofonista dels Estats Units
 Dexter o Dextre, cognomen romà portat per diversos personatges
 Miscel·lania: Dexter, sèrie de la cadena nord-americana Showtime